Sibinj Krmpotski, jedno od 20 naselja u sastavu grada Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija. Nalazi se u priobalnom području između Smokvice Krmpotske i Svete Jelene. Sastoji se od sela Brižak, Sibinj i Šator.

Cijelo naselje imalo je 21 stanovnik (1981.); 40 (1991.); 55 (2001.).

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji